Сидо́рин — русская фамилия; женская форма — . Известные носители:

 Сидорин, Александр Иванович (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Сидорин, Анатолий Ефимович (1905—1947) — министр государственного контроля УССР.
 Сидорин, Василий Николаевич (1921—1992) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Сидорин, Евгений Игоревич (род. 1989) — российский спидвейный гонщик. Четырёхкратный чемпион России в командном зачёте, бронзовый призёр Кубка России в парном зачёте.
 Сидорин, Иван Иванович (1888—1982) — советский учёный в области металловедения.
 Сидорин, Леонтий Леонтьевич (1852—1918) — генерал от инфантерии.
 Сидорин, Николай Андреевич (1911—1995) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Сидорин, Тимофей Михайлович (1899—1942) — советский военачальник, подполковник.